Ondrejka ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Ondrejka (* 2002), schwedischer Fußballspieler
 Martin Ondrejka (* 1972), deutsch-britischer Eishockeyspieler